Magne Sturød (?, 19 de outubro de 1979) é um futebolista da Noruega.

Carreira 

 2001 :  Sandefjord Fotball
 2002 :  Sandefjord Fotball
 2003 :  Sandefjord Fotball
 2004 :  Sandefjord Fotball
 2005 :  Sandefjord Fotball
 2005-06 :  Odense BK
 2006-07 :  Odense BK
 2007-08 :  AC Horsens

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do AC Horsens
Futebolistas do Odense Boldklub
Futebolistas do Sandefjord Fotball